Die Ergebnisliste der Speerwurf-Wettbewerbe bei den Sommer-Paralympics 2004 in Athen.

Männer

F11

F12

F13

F35

F36/F38

F37

F42

F44-F46

F52-F53

F54

F55-F56

F57

Frauen

F33-F34/F52-F53

F35-F38

F40

F42-F46

F54-F55

F56-F58 

Leichtathletik Speerwurf
Leichtathletikwettbewerb in Marousi
2004, Speerwurf